Lagan – rzeka w Irlandii Północnej
 Lagan – rzeka w Szwecji
 Lagan – miejscowość w Szwecji